May (Pokémon), fiktivan je lik iz Pokémon franšize
 May (rod), rod pauka iz porodice Sparassidae.